

Calandria comme nom de famille 

 Pablo Calandria (1982 -), footballeur argentin ;
 Juan José Calandria (1902 -), peintre et sculpteur uruguayen.

Homonymie de patronyme